Dähn oder Daehn ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Dähn (1907–2004), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hamburger Baubeamter
 Conny Dähn (1900–1972), deutscher Komponist
 Detlef Dähn (* 1960), deutscher Historiker, Fotograf und Autor 
 Friedemann Dähn (* 1958), deutscher Cellist, Experimentalmusiker und Medienkünstler
 Fritz Dähn (1908–1980), deutscher Maler und Rektor der Kunsthochschule Berlin-Weißensee
 Horst Dähn (1941–2012), deutscher Politikwissenschaftler
 Karl-Heinz Dähn (1926–2016), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Ludwig Daehn (1865–1944), deutscher Offizier und Militärjurist
 Mayke Dähn (* 1991), deutsch-slowenische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Uwe Dähn (* 1950), deutscher Politiker (Grüne)
 Walter Daehn (1929–2021), deutscher Kommunalpolitiker
 Werner Daehn (* 1967), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Daehn (1872–1943), deutscher Oberbürgermeister

Siehe auch:
 Dahn (Begriffsklärung)
 Dehn